Wilkowo peut désigner :

Toponymie

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wilkowo, un village

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wilkowo, un village

dans la voïvodie de Mazovie
 Wilkowo, un village

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wilkowo, un village

dans la voïvodie de Lubusz
 Wilkowo, un village

dans la voïvodie de Poméranie
 Wilkowo, un village dans le powiat de Człuchów
 Wilkowo, un village dans le powiat de Kwidzyn

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Wilkowo, un village dans le powiat d'Elbląg
 Wilkowo, un village dans le powiat de Kętrzyn
 Wilkowo, un village dans le powiat d'Olsztyn
 Wilkowo, un village dans le powiat de Węgorzewo